ZPY steht für:
 Bahnhof Siegburg/Bonn (IATA-Code)
 Powiat Pyrzycki

Abkürzung